Associação Americana (American Association) pode referir-se a uma das seguintes ligas profissionais de beisebol:

 Associação Americana (século XIX), ativa de 1882 a 1891
 Associação Americana (século XX), ativa de 1902 a 1962 e 1969 a 1997
 Associação Americana de Beisebol Profissional Independente, fundada em 2005

Também pode se referir a:

 Associação Americana (futebol americano), uma liga profissional menor de futebol americano que existiu de 1936 a 1950

Desambiguação